Шотландский Первый Дивизион 1972/1973 () — 76-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 2 сентября 1972 года и закончился 28 апреля 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1972/1973
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1972 году
Спорт в Шотландии в 1973 году